Чирчи́к

 Чирчи́к — город областного подчинения на севере Узбекистана, в Ташкентской области.
 Чирчи́к — река в Ташкентской области Узбекистана, правый приток Сырдарьи.
 «Чирчик» — бывший советский и узбекистанский футбольный клуб из города Чирчика.